Електротехні́чна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Електротехнічна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Електротехнічна вулиця — вулиця в місті Торез Донецької області.

Вулиці